Basse-Vendeline ist eine zukünftige politische Gemeinde im Distrikt Porrentruy des Kantons Jura in der Schweiz.

Geschichte 
Per 1. Januar 2024 sollen die bestehenden Gemeinden Beurnevésin und Bonfol zur neuen Gemeinde Basse-Vendeline fusionieren.

Weblinks

Einzelnachweise 

Geographie (Kanton Jura)
Bezirk Porrentruy
Projekt (Raumordnung)
Gemeindegründung 2024